Cima del Vallone - 3.171 m - montagna delle Alpi Cozie nel Gruppo della Pierre Menue
 Cima del Vallone - 2.436 m - montagna delle Alpi Cozie nel Gruppo d'Ambin
 Cima del Vallone - 2.368 m - montagna delle Alpi Giulie